Der Begriff Ortskurve wird in verschiedenen Bereichen verwendet:

 in der Kurvendiskussion, siehe Ortskurve (Kurvendiskussion)
 in der Systemtheorie, der Elektrotechnik und der Regelungstechnik,  siehe Ortskurve (Systemtheorie)
 in der ebenen Geometrie, siehe Geometrischer Ort

Siehe auch:
 Wurzelortskurve